hoogte — de hoogte van een voorwerp boven de grond
 hoogteligging — de hoogte van een geografisch punt boven een conventionele zeespiegel
 hoogte (astronomie) — de hoogte van een fenomeen boven een horizon
 elevatie (anatomie) — een beweging of positie van de schoudergordel
 elevatie (ballistiek) — de hoek van een schiettuig ten opzichte van de horizon
 elevatie (liturgie) — Opheffen van de hostie in katholieke eucharistieviering
 elevatio — het plaatsen en verheffen of heiligen van het gebeente van een heilige op een gewijde plaats (in het kader van de heiligverklaring)